In 1998 werd het 94ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 25 januari tot 17 mei. Vasco da Gama won beide toernooien waardoor er geen finale om de titel meer nodig was.

Kwalificatie

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1998